Würzburger Kickers (celým názvem: Fußball-Club Würzburger Kickers e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v bavorském městě Würzburgu. Založen byl v roce 1907. Klubové barvy jsou bílá a červená, díky kterým má klub stejnou přezdívku jako Hamburg – Die Rothosen (červené kalhoty). Své domácí hraje v Flyeralarm Aréně, která má kapacitu 13 138 diváků.

Po úspěšných letech ve vyšších ligových patrech na počátku 20. století hrál klub v sezoně 1977/78 jižní divizi 2. Bundesligy, poté klub dlouhá léta působil v amatérských soutěžích. Posledními většími úspěchy Kickers byly zisk z bavorského zemského poháru v letech 2014 a 2016, a vítězství v bavorském amatérském mistrovství v roce 2015. V sezóně 2016/17 hrál klub po dvou postupech v řadě a po 38 letech opět 2. Bundesligu. Od sezóny 2021/22 hraje třetí ligu.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1907 – FC Würzburger Kickers (Fußball-Club Würzburger Kickers)
 1943 – KSG 04/Kickers Würzburg (Kriegssportgemeinschaft 04/Kickers Würzburg)
 1945 – zánik
 1945 – obnovena činnost pod názvem SC Würzburger Kickers (Sport-Club Würzburger Kickers)
 1956 – FC Würzburger Kickers (Fußball-Club Würzburger Kickers)

Získané trofeje 
 Bayerischer Pokal ( 2× )
 2013/14, 2015/16

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1940–1941: Gauliga Bayern
 1941–1942: Bezirksliga Bayern
 1942–1944: Gauliga Nordbayern
 1945–1946: Landesliga Bayern
 1946–1947: Landesliga Bayern-Nordbayern
 1947–1949: Amateurliga Bayern-Unterfranken
 1949–1950: 2. Amateurliga Bayern-Unterfranken
 1950–1953: 1. Amateurliga Bayern
 1953–1963: 1. Amateurliga Bayern-Nord
 1963–1977: 1. Amateurliga Bayern
 1977–1978: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1978–1983: Fußball-Bayernliga
 1983–1990: Landesliga Bayern-Nord
 1990–1991: Fußball-Bayernliga
 1991–1997: Landesliga Bayern-Nord
 1997–1998: Fußball-Bayernliga
 1998–2002: Landesliga Bayern-Nord
 2002–2003: Bezirksoberliga Unterfranken
 2003–2004: Bezirksliga Unterfranken – sk. ?
 2004–2005: Bezirksoberliga Unterfranken
 2005–2008: Landesliga Bayern-Nord
 2008–2009: Fußball-Bayernliga
 2009–2012: Landesliga Bayern-Nord
 2012–2015: Fußball-Regionalliga Bayern
 2015–2016: 3. Fußball-Liga
 2016–2017: 2. Fußball-Bundesliga
 2017– : 3. Fußball-Liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Bavorsku
Fotbalové kluby založené v roce 1907
Würzburg